Por grub pode estar à procura de:
 Larva - que é a tradução da palavra em inglês
 Grub - uma comunidade no cantão de Appenzell Exterior, na Suíça;
 GRUB - um gestor do arranque de um computador;

Desambiguação